Posidonia (plant), geslacht van zeegras.
 Posidonia (dier), uitgestorven geslacht van mollusken.